symbol nabla będący oznaczeniem matematycznego operatora nabla.
 hebrajski instrument strunowy, którego nazwę nosi wspomniany symbol, zobacz harfa.